Шеневре́-е-Моро́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 22 км на захід від Безансона, 50 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 287,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Шеневре-е-Моронь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шеневре-е-Моронь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона